Премьер-лига Бахрейна 2012/2013 — 56-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Риффа». Сезон начался 21 сентября 2012 года и завершился 3 июня 2013 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
Чемпионат Бахрейна на сайте soccerway.com

2012/2013
Бахрейн
Спорт в Бахрейне в 2012 году
Спорт в Бахрейне в 2013 году